Rust kan syfta på:

 Rust (programspråk)
 Rust (auktor) – en auktorsförkortningför flera personer
 Rust (musikalbum) – ett musikalbum från 2019 av Crashdïet]
Rust (tv-spel) - ett tv-spel gjort av Facepunch

Geografi

Tyskland 

 Rust, Baden-Württemberg – kommun iOrtenaukreis, Baden-Württemberg, Freiburg Region,

Österrike 

 Rust, Österrike, Burgenland, Rust Stadt,